Piche oder Piché ist der Familienname folgender Personen:

 Alphonse Piché (1917–1998), kanadischer Schriftsteller
 Bernard Piché (1908–1989), kanadischer Organist, Komponist und Musikpädagoge
 Doris Piché (* 1965), kanadische Badmintonspielerin
 Jean Piché (* 1951), kanadischer Komponist, Multimediakünstler und Musikpädagoge
 Joseph Piché (1877–1939), kanadischer Organist und Musikpädagoge
 Lee Anthony Piché (* 1958), US-amerikanischer Geistlicher, emeritierter Weihbischof in Saint Paul and Minneapolis
 Lothar Piche (1926–2018), deutscher Politiker (DSU)

 Robert Piché (* 1952), kanadischer Pilot
 Ron Piché (1935–2011), kanadischer Baseballspieler
 Sébastien Piché (* 1988), kanadischer Eishockeyspieler

Piche ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Pitche, alternative Bezeichnung dieses Ortes in Guinea-Bissau